«Pollapönk» — исландская группа, которая представляла Исландию на конкурсе песни «Евровидение 2014», с песней «No Prejudice». Хейдар Эдн Кристяунссон и Харальдюр Фрейр Гисласон совместно с Рейнаром Паудлем Стейнссоном образуют исландскую рок-группу .

Состав группы 
 Хейдар Эдн Кристьяунссон — гитара
 Харальдюр Фрейр Гисласон — барабаны
 Гвюдни Финнссон
 Аднар Тоур Гисласон

Примечания 

Музыкальные коллективы Исландии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Участники «Евровидения-2014»
Представители Исландии на «Евровидении»